Qangattap Kuua bezeichnet:
 Qangattap Kuua (Fluss, Ilulissat), Fluss im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Qangattap Kuua (Fluss, Maniitsoq), Fluss im Distrikt Maniitsoq, Grönland